Хане́-Дарья́ ( — «Дом у моря») — курорт в Иране на побережье Каспийского моря. Поселок Хане-Дарья расположен в провинции Мазендеран, в 13 км от города Махмудабад и в 22 километрах от Бабольсера. В посёлке расположено более тысячи коттеджей, санатории, рестораны, кафе, яхт-клубы. Хане-Дарья — один из наиболее популярных курортов у иранцев.

См. также 
 Феридункенар

Ссылки 
 Погода в Хане-Дарья

Населённые пункты Ирана